Ідрія — ртутне родовище у Словенії, одне з найбільших у світі.
 Ідрія — маленьке містечко і община у Словенії.
 Ідрія — струмок 7,2 км в довжину в общині Кобарід, Словенія.
 Ідрія-при-Бачі — село в общині Толмін, Словенія.